Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Maastricht)
 Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Tongeren)